Arena Guanabara é uma praça esportiva que está localizada no município de Araruama, no estado do Rio de Janeiro.

História 
É o antigo estádio Mário Castanho que pertenceu ao Rubro Social Esporte Clube. Devido à dívidas trabalhistas, a praça esportiva foi a leilão e acabou arrematada pelo atual proprietário, o Guanabara Esporte Clube, que fez uma ampla reforma no estádio, intitulando-o Arena Guanabara.

Possui capacidade para 10 mil pessoas. É utilizado pelo time do município, Guanabara Esporte Clube. No Campeonato Carioca de 2009, foi a casa do Macaé nos jogos contra os times considerados de menor expressão.

Guanabara
Esporte de Araruama